Lord of War steht für:

 Lord of War – Händler des Todes, ein US-amerikanisches Film-Drama aus dem Jahr 2005
 Lord of War (Band), eine US-amerikanische Death-Metal- und Deathcore-Band